Duba peut désigner :

Toponymes 
en Algérie
 Douba, un petit village de la commune de Hanif ;
en Arabie saoudite
 Duba, une orthographe alternative pour Douba, une ville située sur le bord septentrional de la mer Rouge dans la province de Tabuk ;
en Croatie
 Duba, une localité située dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Đuba, une localité située dans la municipalité d'Umag, comitat d'Istrie.

Autre 
 Duba, un prénom espagnol.

Homonymie de toponyme